Mialet ist der Name folgender Ortschaften in Frankreich:

 Mialet (Dordogne), Gemeinde im Département Dordogne
 Mialet (Gard), Gemeinde im Département Gard
 Mialet, ehemalige Gemeinde im Département Lot, heute Teil der Gemeinde Saint-Bressou
 Méallet, Gemeinde im Département Cantal, auf Okzitanisch

Mialet ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Mialet (1920–2006), französischer Offizier und Widerstandskämpfer